Splitter est une maison d'édition allemande de bande dessinée et de comics.
 Tiago Splitter, né en 1985, est un joueur de basket-ball brésilien.